Couceiro ist der Familienname folgender Personen:

 Henrique Mitchell de Paiva Couceiro (1861–1944), portugiesischer Soldat, Kolonialgouverneur und Monarchist
 Pedro Couceiro (* 1970), portugiesischer Automobilrennfahrer